Saint-Mars-du-Désert peut désigner les localités suivantes :
 Saint-Mars-du-Désert (Loire-Atlantique), commune française du département de la Loire-Atlantique.
 Saint-Mars-du-Désert (Mayenne), commune française du département de la Mayenne.